Party (Beyoncé), een Amerikaans album van Beyoncé
 Party, een lied van Queen op het album The Miracle
 Party (Jonna Fraser), een lied van Jonna Fraser met Ronnie Flex
 Party (film uit 1994), een Amerikaanse korte film van Eric Swelstad
 Party (film uit 1996), een Portugees-Franse film van Manoel de Oliveira
 Party (tijdschrift), een Nederlands weekblad
 Party (rollenspel), een computerspelterm

Zie ook